Paul Burke (1926-2009), attore televisivo e cinematografico statunitense
 Paul Burke (1966-), pugile britannico
 Paul Anthony Burke (1973-), rugbista a 15 irlandese
 Paul Joseph Burke (1972-), cestista e allenatore di pallacanestro svedese di origine statunitense